Cárdenas hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
 Cárdenas (Nicaragua), municipalidad en el departamento de Rivas;

En Cuba
 Cárdenas (Cuba), municipio en la provincia de Matanzas; 
 Jurisdicción de Cárdenas, división administrativa histórica en el Departamento Occidental;

En España
 Cárdenas (La Rioja), municipio en la comunidad autónoma de La Rioja; 
 Río Cárdenas, afluente del río Najerilla en la Rioja;

En México
 Municipio de Cárdenas (San Luis Potosí), en el estado de San Luis Potosí; 
 Cárdenas (San Luis Potosí), ciudad cabecera del municipio anterior; 
 Municipio de Cárdenas (Tabasco), municipio en el estado de Tabasco; 
 Heroica Cárdenas, ciudad cabecera del municipio anterior; 
 Municipio de Lázaro Cárdenas (Quintana Roo), municipio en el estado de Quintana Roo; 
 Lázaro Cárdenas (Michoacán), puerto, ciudad cabecera y municipio en el estado de Michoacán;

Personas 
 Alonso de Cárdenas (c.1425-1493), último maestre de la Orden de Santiago; 
 Alonso de Cárdenas, fue gobernador interino de Florida entre 1761 y 1762; 
 Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970), político mexicano, presidente de México; 
 Martín Cárdenas Hermosa (1899-1973), botánico boliviano, que utiliza la abreviatura Cárdenas; 
 Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano (1934-), político mexicano.

Títulos nobiliarios
 Condado de la Puebla del Maestre; 
 Vizcondado de Villanueva de Cárdenas;
 Condado de Villanueva de Cárdenas;
 Marquesado de Cárdenas de Montehermoso; 
 Marquesado de Campo Florido; 
 Marquesado de Bellavista;